Waldbrände in Kalifornien 2017 steht für:

 Waldbrände in Nordkalifornien, Juli 2017 
 Waldbrände in Nordkalifornien, Oktober 2017 
 Waldbrände in Südkalifornien 2017 im Dezember 2017

Siehe auch:
 Dürre in Kalifornien 2011–2017